Elsa Dorfman(1937-2020), photographe portraitiste américaine ;
 Herbert Dorfmann (1969-), homme politique italien ;
  ;
 Jacques Dorfmann (1933-2017), un arbitre de tennis ;
 Jacques Dorfmann (1945-), un producteur, scénariste, réalisateur et acteur ;
 Robert Dorfmann (1912-1999), producteur français.
Patronyme juif